«UEFA Euro 2000» — компьютерная игра, официальный симулятор Чемпионата Европы по футболу 2000. Игра позволяет пройти весь чемпионат за одну из сборных по футболу, начиная c отборочных матчей и заканчивая финалом EURO 2000. Также в игре присутствует режим тренировки и товарищеских матчей. Игра разработана студией «Software Creations» и издана «Electronic Arts» 11 мая 2000 года на Sony PlayStation и ПК.

Саундтрек 
Игра содержит в себе следующий лицензионный саундтрек:
01. Paul Oakenfold — «The Hub» 
02. Paul Oakenfold — «Headcharge» 
03. Paul Oakenfold — «Tribe» 
04. Paul Oakenfold — «Hand of God» 
05. Paul Oakenfold — «Bunker» 
06. Paul Oakenfold — «Formula» 
07. Paul Oakenfold, E-Type — «Campione 2000» game version

Примечания 

Компьютерные игры, разработанные Acclaim Studios Manchester
Компьютерные игры, изданные Electronic Arts
Симуляторы футбола